

Agricoltura 
 Bure – componente dell'aratro antico.

Astronomia 
 12414 Bure – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Bure – territorio conteso tra Eritrea ed Etiopia

Belgio 
 Bure – ex comune ora frazione di Tellin, comune nella provincia del Lussemburgo (Vallonia)

Etiopia 
 Bure – città nella zona del Goggiam Occidentale (Amara)
 Bure – città nella zona dell'Illubabor (Oromia)

Francia 
 Bure – comune nel dipartimento della Mosa (Grand Est)
 Bure – ex comune ora frazione di Tressange, comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)
 Bure – fiume che scorre nel dipartimento dell'Alta Garonna (Occitania)
 Buré – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 Bure-les-Templiers – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Pic de Bure – montagna delle Prealpi del Devoluy che sorge nel dipartimento delle Alte Alpi (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

Italia 
 Bure – torrente che scorre nella provincia di Pistoia (Toscana)
 Bure – frazione di San Pietro in Cariano, comune nella provincia di Verona (Veneto)

Regno Unito 
 Bure – fiume che scorre nella contea del Norfolk (Inghilterra)

Svezia 
 Bure – fiume che scorre nella contea di Västerbotten (Norrland)

Svizzera 
 Bure – comune nel distretto di Porrentruy (Canton Giura)

Persone 
 Idelette de Bure (1509-1549) – moglie di Giovanni Calvino
 Marcel Bure (1897–...) – calciatore francese
 Vladimir Bure (1950) – nuotatore russo
 Pavel Bure (1971) – hockeista su ghiaccio russo

Pagine correlate 
 Bures

Altri progetti